Lepel (bestek), een gebruiksvoorwerp om voedsel in vaste of vloeibare vorm mee te eten, om mee te roeren of op te scheppen
Lepel (eenheid), een hoeveelheid, gelijk aan de inhoud van een lepel
Lepel (film), een film uit 2005 van de regisseur Willem van de Sande Bakhuyzen
Lepel (stad), stad in Wit-Rusland
Schoenlepel, hulpmiddel voor het aantrekken van schoenen

Andere betekenissen
Een oorschelp van een konijn of haas
Een vork van een vorkheftruck of ander hefgerei